Aiptasia saxicola är en havsanemonart som beskrevs av Andrès 1881. Aiptasia saxicola ingår i släktet Aiptasia och familjen Aiptasiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
saxicola